Шевя́ковка () — село в Ольховатской сельской общине Купянского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321483503. Население по переписи 2001 г. составляет 33 (13/20 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Шевяковка находится в 2-х км от границы с Россией, в 4-х км от села Чугуновка.

История 
 1799 — дата основания.
 До 17 июля 2020 года село входило в Меловский сельский совет, Великобурлукский район, Харьковская область.

Экономика 
 В селе есть овце-товарная ферма.

Объекты социальной сферы 
 Школа.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Великобурлукского района
Населённые пункты Купянского района